Desa Karangmukti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangmukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,43, long 107,51), Jawa Barat, 
 Desa Karangmukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,47, long 107,57), Jawa Barat, 
 Desa Karangmukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,22, long 107,23), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar